Oktogon oder Oktagon steht für:

 Achteck, ein Polygon mit acht Ecken und acht Seiten
 Oktogon (Architektur), ein Zentralbau oder -raum mit einem Grundriss in Form eines regelmäßigen Achtecks
 Oktogon (Budapest), innerstädtische Verkehrskreuzung in Budapest, Ungarn
Oktogon (Metró Budapest), U-Bahnhof in Budapest

Siehe auch:
 Octagon (Begriffsklärung)